gemeente in de Italiaanse provincie Trente: Tres (Trente)
muziekinstrument: Cubaanse tres
het adellijke studentengezelschap Tres Faciunt Collegium, kortweg 'Tres', een voormalig dispuut van het Utrechtsch Studenten Corps, bekend van de roetkapaffaire.
boordsel of oplegsel van gevlochten goud- of zilverdraad of zijde, tres